Jules Verne är en nedslagskrater på månens baksida. Jules Verne har fått sitt namn efter den franske författaren, Jules Verne.

Satellitkratrar

Se även 
 Lista över månens kratrar
 5231 Verne

Källor 
 

Kratrar på månen
Jules Verne